Takeshi Watanabe (romanschrijver) (1934-2020), Japans romanschrijver
 Takeshi Watanabe (drummer) (1952), Japans jazzdrummer
 Takeshi Watanabe (voetballer) (1972), Japans voetballer